Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Whittingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Whittingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland

Miejscowości w USA:
 Whittingham – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex